Braunschweig kan syfta på:

 Braunschweig – en stad i det tyska förbundslandet Niedersachsen
 Braunschweiger Löwe – en skulptur och förmodligen staden Braunschweigs mest kända landmärke
 Hertigdömet Braunschweig-Lüneburg – ett herigdöme i Tysk-romerska kejsardömets 1235–1806
 Braunschweig-Wolfenbüttel – ett tyskt furstendöme 1269–1815 och en del av hertigdömet Braunschweig-Lüneburg under perioden 1432-1806
Hertigdömet Braunschweig – ett tyskt hertigdöme 1815-1918
Fristaten Braunschweig – ett tyskt förbundsland 1918-1946
Eintracht Braunschweig – ett tyskt fotbollslag

Se även
 Braunschweig-klass – flera fartygsklasser